Jangtsekiang, een andere benaming voor de Yangtze of Blauwe Rivier
 Yangzi (voetbalclub), een voetbalclub uit Zuid-Korea
 Yangzi (automerk), een automerk